Mesa — peça de mobiliário
 Mesa (ginástica) — aparelho usado na ginástica artística
 Mesa (ciclismo) — parte de bicicleta
 Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA) - antigo ministério do Brasil

Pessoas 
 Mesa (rei de Moabe) - rei de Moabe, protagonista da Pedra Moabita
 Carlos Mesa — ex-presidente boliviano

Geografia
 Mesa (geografia) — área elevada de solo com um topo plano, rodeada por todos os lados por escarpas inclinadas
 Mesa (Moçambique)

Estados Unidos
 Mesa (Arizona) — cidade do Arizona
 Mesa (Califórnia) — cidade da Califórnia
 Condado de Mesa — condado do Colorado
 Mesa Vista, na Califórnia

Software
 Mesa 3D — biblioteca gráfica OpenGL
 Mesa (linguagem de programação) — linguagem de programação procedural

Música
 Mesa (banda) — banda de pop rock portuguesa
 Mesa (álbum) — álbum da banda do mesmo nome
 Mesa Boogie — empresa produtora de produtos para guitarra e baixo

Ver também
 Mensa — constelação

Desambiguação
Desambiguações de topônimos